

Patronyme 

 Benjamin Mountfort (1825-1898), architecte britannique ;
 Guy Mountfort (1905-2003), ornithologue et un protecteur de la nature britannique ;
 Susanna Mountfort (1667 – 1703), actrice anglaise.

Prénom 
 
Patronyme anglais